Palenica (624 m) – szczyt w Beskidzie Makowskim
 Palenica (ok. 640 m) – szczyt w Beskidzie Małym (nad Ponikwią)
 Palenica (767 m, także: Bukowski Groń) – szczyt w Beskidzie Małym (nad Porąbką)
 Palenica (807 m) – szczyt w Beskidzie Sądeckim
 Palenica (688 m) – szczyt w Beskidzie Śląskim, w Bielsku-Białej
 Palenica (672 m) – szczyt w Beskidzie Śląskim, w Ustroniu
 Palenica (1343 m) – szczyt w Beskidzie Żywieckim, w Grupie Pilska
 Palenica (686 m) – szczyt w Beskidzie Żywieckim, w Grupie Lipowskiego Wierchu
 Palenica (822 m) – szczyt w Gorcach, w Paśmie Lubania
 Palenica (1749 m) – szczyt i połonina w Górach Czywczyńskich
 Palenica (722 m) – szczyt w Małych Pieninach

Zobacz też 
 Palenica Białczańska – polana w polskich Tatrach Wysokich
 Palenica Jałowiecka – przełęcz w słowackich Tatrach Zachodnich
 Palenica Kościeliska (1183 m) – szczyt na Pogórzu Gubałowskim
 Palenica Zuberska – szczyt w słowackich Tatrach Zachodnich 
 Palenica Żarska – zakończenie południowo-zachodniego grzbietu Szerokiej w słowackich Tatrach Zachodnich